Ха́рли Эдвард Стре́тен (; род. 5 ноября 1991, Сидней, Австралия) — австралийский электронный музыкант, диджей и музыкальный продюсер, выступающий под сценическим именем Flume (Флюм).

Биография 
Стретен родился 5 ноября 1991 года и вырос в Сиднее. В подростковом возрасте он начал создавать музыку с помощью компьютерной программы, прилагавшейся к коробке сухого завтрака. Он также увлекался игрой на саксофоне в течение многих лет. Эти занятия оставались его хобби до того момента, когда он принял решение посвятить карьеру музыке. Окончив школу, Стретен бездельничал полгода, проводя время за видеоиграми, затем устроился в новостное агентство, где проработал около года; потом четыре месяца работал в Hard Rock Cafe.

В 2010 году он объединился с диджеем Крисом Эмерсоном (Emoh Instead) в дуэт What So Not, подписанный на лейбл  Sweat It Out (их мини-альбом 7 Dollar Bill вышел в ноябре следующего года). В 2011 году Стретен начал сольный проект, взяв в качестве псевдонима название песни «Flume» из дебютного альбома группы Bon Iver, и в феврале разместил на сервисе SoundCloud несколько треков, среди которых была композиция «Sleepless», привлёкшая внимание музыкальных блогов и получившая благосклонный отзыв в журнале XLR8R. Одноимённый мини-альбом поступил в продажу 1 августа, спустя месяц после того, как музыкант заключил контракт с австралийским лейблом Future Classic.

В 2012 году Стретен выступал на фестивалях Splendour in the Grass, CMJ Music Marathon в Нью-Йорке и других, играл на разогреве у The xx и Totally Enormous Extinct Dinosaurs. 9 ноября 2012 года состоялся релиз дебютного студийного альбома музыканта, названного просто Flume. Диск занял второе место в австралийском национальном чарте продаж. В том же месяце был подписан контракт с лейблом Transgressive Records, который выпустил пластинку на территории Великобритании 18 февраля 2013 года.

13 марта 2020 года Flume выпустил сингл «The Difference» совместно с американским инди-музыкантом Toro Y Moi. Трек записан в жанре электро-поп с элементами драм-н-баса. Это первая коллаборация музыкантов. Ранее Flume заявлял, что является давним фанатом Toro Y Moi, а его песня «Talamak» уже много лет входит в список любимых треков австралийца.

2 июля 2020 года Харли слил в сеть электронный ремикс на популярную в 90-е годы песню итальянской группы Eiffel 65 «Blue (Da Ba Dee)». Flume существенно изменил ритм композиции, добавив в неё 808-й бас и разнообразные эффекты. При этом основная мелодия и вокал остались оригинальными.

Дискография

Студийные альбомы

Мини-альбомы 
 Sleepless (2011)
 Lockjaw (2013)
 Skin Companion 1 (2016)
 Skin Companion 2 (2017)
 Quits (2019)

Микстейпы 
 Hi This Is Flume (2019)

Синглы 
 «On Top» (2012)
 «Sleepless» (2012)
 «Holdin On» (2012)
 «Drop the Game» (2013)
 «Some Minds» (2015)
 «Never Be Like You» (2016)
 «Smoke & Retribution» (2016)
 «Friends» (2019)

Примечания 

Диджеи Австралии
Музыканты-электронщики Австралии
Хаус-музыканты
Электро-музыканты
Артисты, известные под псевдонимами
Лауреаты премии ARIA за альбом года
Лауреаты премии ARIA музыкальному продюсеру года
Лауреаты премии ARIA за лучшее танцевальное издание
Лауреаты премии APRA лучшему автору песен (Австралия)